Loth může znamenat:

 Lot (jednotka), historická jednotka hmotnosti

příjmení osob
 Johann Karl Loth (1632-1698), německý barokní malíř
 Mořic Loth (1832-1913), americký podnikatel, spisovatel, novinář a zastánce reformního judaismu českého původu